Sagfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Sagfjorden (Hamarøy og Steigen) – en fjordarm af Vestfjorden i Nord-Salten i Nordland.
 Sagfjorden (Sørfold) – en fjordarm af Sørfolda i Sørfold kommune i Nordland.
 Sagfjorden (Sør-Varanger) – en lille fjord i Sør-Varanger i Finnmark.
 Sagfjorden (Salangen) – den inderste del af fjorden Salangen i Salangen kommune i Troms.